Се́льское поселе́ние Пестриковское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Коломенском муниципальном районе Московской области.

Административный центр - село Пестриково.

История 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 15.02.2005 года  «О статусе и границах Коломенского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Упразднено вместе со всеми другими поселениями бывшего Коломенского муниципального района с 21 апреля 2017 года.

География 
Муниципальное образование расположено в северо-восточной части района. На востоке граничило с сельским поселением Заруденским, на юге — с городским округом Коломна, на западе — с сельским поселением Хорошовским, на севере — с городским поселением Егорьевск Егорьевского района. Площадь территории сельского поселения составляла 7954 га.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили 6 населённых пунктов упразднённой административно-территориальной единицы — Пестриковского сельского округа:

Местное самоуправление 
Глава сельского поселения — Громов Николай Борисович. Председатель совета депутатов — Томаш Наталья Александровна.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Коломенского района